Langwedel ist der Name folgender Orte:

 Langwedel (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Langwedel (Weser), Gemeinde im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Langwedel (Dedelstorf), Ortsteil der Gemeinde Dedelstorf im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen